

Astronomia 
 M25 – numero di Catalogo di Messier dell'Ammasso aperto M25

Trasporti 
 M25 – tangenziale della regione della Grande Londra
M25 – autostrada dello stato del Michigan, negli Stati Uniti d'America
 M25 – strada maestra del Kosovo

Armamenti 
 M25 – Fucile da cecchino statunitense.

Veicoli 
M25 Tank Trasporter – veicolo portacarri statunitense della seconda guerra mondiale
Shvetsov M-25 – motore aeronautico radiale a 9 cilindri raffreddato ad aria